Agnieszka Sienkiewicz – aktorka
 Anatol Sienkiewicz – płk lek. wet. komendant Wojskowego Ośrodka Naukowo-Badawczego Służby Weterynaryjnej
 Bartłomiej Sienkiewicz – polski polityk, minister spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska
 Bill Sienkiewicz – amerykański rysownik komiksów 
 Henryk Sienkiewicz – pisarz
 Henryk Adam Sienkiewicz – polityk, inżynier górnik, poseł na Sejm X kadencji
 Jan Sienkiewicz – działacz mniejszości polskiej na Litwie, publicysta, dziennikarz, poseł na Sejm Litwy 
 Jan Wiktor Sienkiewicz – historyk sztuki
 Jerzy Sienkiewicz – satyryk
 Jerzy Sienkiewicz – powstaniec warszawski
 Joanna Sienkiewicz – aktorka
 Jurij Aleksandrowicz Sienkiewicz – radziecki lekarz, naukowiec i podróżnik, prezenter telewizyjny, autor książek
 Karol Sienkiewicz – poeta, historyk, działacz społ.-polityczny
 Klemens Sienkiewicz – pedagog pochodzenia ukraińskiego (rusińskiego), dyrektor c. k. gimnazyum w Jaśle
 Kuba (Jakub) Sienkiewicz – muzyk, doktor nauk medycznych
 Krystyna Sienkiewicz – aktorka teatralna i filmowa
 Krystyna Helena Sienkiewicz – polityk i związkowiec, poseł na Sejm II kadencji, senator V kadencji
 Piotr Sienkiewicz – inżynier naukowiec, cybernetyk
 Witold Sienkiewicz – historyk
 Witold Sienkiewicz – pułkownik, oficer aparatu bezpieczeństwa PRL

Zobacz też 
 Sękiewicz
 

Polskie nazwiska